Dario Knežević (Rijeka, 20 de abril de 1982) é um futebolista croata. Atualmente defende o Rijeka.

Futebolistas da Croácia
Futebolistas da Juventus Football Club
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Naturais de Rijeka